Casiano Monegal (1885-1944), écrivain, journaliste et homme politique uruguayen ;
 Emir Rodríguez Monegal (1921-1985), universitaire, critique littéraire et éditeur uruguayen ;
  (1977-), joueur de hockey espagnol.
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique